Marcellinus van Deventer (?–762), Angelsaksisch prediker
 Hademan den Heten van Deventer, schepen en cameraar in de 14e eeuw
 Jacob van Deventer (cartograaf) (ca.1505–1575), Nederlandse cartograaf
 Hendrik van Deventer (1651–1724), orthopedie|orthopedist en gynaecoloog
 Matthijs van Deventer, orgelbouwer in de eerste helft van de 18e eeuw
 Jan Frederik van Deventer (1822–1886), Zuid-Nederlands etser, tekenaar en kunstschilder.
 Willem Antonie van Deventer, (1824–1893), kunstschilder
 Conrad Theodor van Deventer (1857–1915) jurist, publicist over Nederlands-Indië en parlementslid
 Jacob van Deventer (generaal) (1874–1922), Zuid-Afrikaanse generaal
 Sam van Deventer (1888–1972), Nederlands industrieel
 Hans van Deventer (1934), zanger en gitarist
 Steve van Deventer (1951), Zuid-Afrikaans predikant